Список включает в себя музыкальные альбомы, занимавшие первое место в 2011 году в хит-параде Official Cyta, составляемом отделением Международной федерации производителей фонограмм в Греции.

Ссылки 
 Архив хит-парада

2011
Греция